

Особи 

 Вейн Грецкі
 Джон Роберт Вейн
 Вейн Руні
 Джон Вейн

Топонім

Вейн (округ) — кільканадцять округів з такою назвою
 Вейн — місто, штат Мен
 Вейн — місто, штат Мічиган
 Вейн — місто, штат Небраска
 Вейн — місто, штат Нью-Йорк
 Вейн — місто, штат Оклахома
 Вейн — місто, штат Західна Вірджинія
 Вейн — місто в окрузі Лафаєтт, штат Вісконсин
 Вейн — місто в окрузі Вашингтон, штат Вісконсин
 Вейн — селище, штат Іллінойс
 Вейн — селище, штат Нью-Джерсі
 Вейн — селище, штат Огайо
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Армстронг, штат Пенсільванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Клінтон, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Кроуфорд, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Дофін, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Ері, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Грін, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Лоуренс, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Міффлін, штат Пенсильванія
 Вейн Тауншип — селище в окрузі Скайлкілл, штат Пенсильванія

Вейн (фр. Veynes) — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Верхні Альпи.